Pascale es un antropónimo que puede referirse a:
Nombre
Pascale Arbillot, actriz francesa.
Pascale Audret, actriz francesa.
Pascale Chesselet, botánica belga.
Pascale Cossart, científica francesa.
Pascale Doger, yudoca francesa.
Pascale Hutton, actriz canadiense.
Pascale Jeuland, ciclista francesa.
Pascale Mainville, yudoca canadiense.
Pascale Ogier, actriz francesa.
Pascale Petit (desambiguación)
Pascale Roze, escritora francesa.
Pascale Trinquet, esgrimidora francesa.
Pascale Vignaux, esgrimidora francesa.
Apellido
Giovan Luigi Pascale, religioso valdense italiano, traductor de la Biblia.
Graziano Pascale, abogado, periodista y autor uruguayo.
Ricardo Pascale, contador, político y artista 
uruguayo.

Véase también 
 Pascal
 Pascual
 Pasqual
 Pasquale